Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Triton oder HMS Tryton (Triton ist ein antiker griechischer Meeresgott):

HMS Tryton (1702) war eine Fregatte mit 42 Kanonen. Die ehemals französische Triton wurde 1702 bei der Seeschlacht bei Vigo von den Briten gekapert und 1709 abgewrackt.
HMS Tryton (1741) war eine Sloop. Das Kriegsschiff wurde 1741 in Dienst gestellt.
HMS Tryton (1745) war eine Fregatte mit 24 Kanonen und lief 1745 vom Stapel. Das Kriegsschiff wurde am 28. April 1758 von der eigenen Besatzung in Brand gesetzt, um eine Erbeutung durch die Franzosen zu verhindern.
HMS Triton (1771) war eine Fregatte mit 28 Kanonen. Sie wurde in der Flotte von Konteradmiral Samuel Hood 1782 gegen die aufständischen Amerikaner eingesetzt und 1796 abgebrochen.
HMS Triton (1796) war eine Fregatte mit 32 Kanonen. Das Schiff wurde in den Koalitionskriegen gegen das revolutionäre Frankreich eingesetzt und wurde 1820 abgebrochen.
HMS Triton (1846) war eine Sloop mit Raddampfantrieb. Das Kriegsschiff wurde 1872 zur Verschrottung verkauft.
HMS Triton (1882) war ein Forschungsschiff mit Raddampfantrieb. Sie wurde ab 1919 als Schulschiff genutzt und 1961 abgebrochen.
HMS Triton (N15) war ein U-Boot und der Prototyp der T-Klasse. Das Boot wurde 1938 in Dienst gestellt und ging 1940 im Mittelmeer verloren.

Siehe auch 
Triton, weitere Bedeutungen von Triton
Triton (Schiff, 2000), britisches Versuchsschiff und der weltweit größte Trimaran
USS Triton, US-amerikanische Schiffe mit dem Namen Triton

Triton